Бенавен-де-Сегрия (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сегрия. Занимает площадь 7,4 км². Население — 1 522 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Pàgina oficial de l’Ajuntament
 Informació de la Generalitat de Cataluña
 Informació de l’Instituto de Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Льейды